Folgende Listen geben die durchschnittliche Temperatur und die jeweiligen Temperaturrekorde der Staaten der Erde an.

Staaten und abhängige Gebiete nach Durchschnittstemperatur 

Durchschnittliche jährliche Temperatur im Jahre 2021 in Grad Celsius. Die Durchschnittstemperatur wird aus dem Durchschnitt der täglichen Höchst- und Tiefsttemperatur kalkuliert. Quelle für alle Daten sind Zahlen der Weltbank.

Staaten nach Extremtemperatur 
Folgende Liste gibt Überblick über die höchste und niedrigste jemals gemessene Temperatur in verschiedenen Staaten. Angegeben sind nur bestätigte Temperaturrekorde. Für eine Übersicht der Extremtemperaturen für ausgewählte Weltregionen, siehe Listen der Temperaturextrema.

Siehe auch 
 Liste der Städte nach Temperatur
 Liste der Länder nach jährlicher Niederschlagsmenge

Weblinks 
 WMO Archive of Weather and Climate Extremes. – offizielle Quelle der von der World Meteorological Organization bestätigten Rekordwerte. (englisch)
 Extreme temperatures around the world. Maximiliano Herrera (mherrera.org) (englisch)

Einzelnachweise 

Liste (Staaten)
Meteorologische Größe
Temperaturmessung